Chamorel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-François Chamorel-Garnier (1868–1934), Schweizer Architekt
 Jacques Chamorel (1901–1962), Schweizer Politiker und Rechtsanwalt
 Julia Chamorel (1916–2009), Schweizer Schriftstellerin, Dramatikerin und Kommunistin
 Louis Chamorel (1879–1966), Schweizer Politiker und Landwirt